Detta är en lista över förbundslandet Hessens ministerpresidenter.